Révai József
Révai József (1887–1967) szerzetes, tanár
Révai József (1898–1959) kommunista politikus
Révay József
Révay József (1881–1970) klasszika-filológus, író, műfordító
Révay József (1902–1945) filozófus, válogatott jégkorongozó, olimpikon